A palacsintás király, 1973-ban bemutatott két részes zenés mesejáték, tévéfilm Katkics Ilona rendezésében, Fésűs Éva írása után, Greguss Zoltán címszereplésével.
A palacsintás király, 1999-ben megjelent meseregény a tévéfilm nyomán Fésűs Éva írásában.